ElfPack je balík patchů, který je potřeba do Siemensu nahrát, aby se daly spustit elfy. Umožňuje i asociovat typy souborů s elfy (tj. aby se z průzkumníka paměti otevřely přímo v elfu).

Obsažené patche 

 ElfLoader
 SWI Library
 Big Function Library

Někdy také:
 API
 Cut Heap
 Audio Hook

K jeho úspěšné aplikaci je potřeba předem do mobilu obsah složky ZBin.

Složky v ElfPacku 

Základní složkou v ElfPacku je složka ZBin. Může být umístěná buď přímo v telefonu (0:/ZBin) nebo na paměťové kartě (4:/ZBin).

ZBin\Daemons

V ní jsou obsažené elfy, které se spouštějí přímo při startu mobilu.

ZBin\etc 

Složka obsahující nastavení elfů. Jsou v ní většinou bcfg (konfigurační) soubory elfů, popřípadě nějaké jiné datové soubory s nastavením.

ZBin\etc\extension.cfg

Stěžejní soubor obsahující informace o asociaci souborů. Od verze 2.0 umožňuje standardně připojit i ikonku a otevření v alternativním elfu. Pro jejich editaci je potřeba elf CfgEdit.

Asociace

Pro ElfPack 1.8++ a nižší 

ext:0:\ZBin\nejaky_elf.elf
nes:0:\ZBin\Nintendo\nes.elf

Je tu limit počtu asociací na max. 16.

Později přibyla možnost si přidat své vlastní ikonky. Člověk si musel ale dohrát elf ExtD.

ext/malá/velkáIkonka:0:\cesta\k\elfu.elf
mp3/501/502:0:\Zbin\mp3\mp3.elf

Pro ElfPack 2.0 a vyšší 

U ElfPacku 2.0 a vyšší se kompletně změnila struktura:

[ext]
RUN=0:\ZBin\cesta\ k\elfu.elf
SMALL=0:\ZBin\img\ ext_small.png
BIG=0:\ZBin\img\ ext_big.png
ALTRUN=0:\ZBin\cesta\ k\alternativnimu\elfu.elf

ZBin\img 

Složka obsahující PNG obrázky pojmenované číslem v decimálním tvaru nahrazující originální obrázek se stejným číslem ve fullflashi.

Možnosti elfů a známé elfy 

Elfy umožňují:

 přehrávat mp3 i mobilům, které to nikdy neuměly!
 měnit systémovou grafiku
 přepínat mezi více procesy běžícími současně (elf xTask)
 zobrazovat a editovat textové soubory (elf Edit a TED)
 pracovat s archívy ZIP, RAR a 7z
 emulovat hry Nintendo, GameBoy, GameBoy Color, SEGA, GameGear aj.
 zobrazit doplňující informace na mainscreenu (elf Svátky, CPUmon, ExtraInfo aj.)
 vytvořit si vlastní aplikaci/hru (elf Calc, SCalc, Tetris, MC aj.)

Do Daemons se musí dohrát elf ExtD, aby se zobrazily ikonky u naasociovaných souborů. Bývá standardní součástí složky ZBin.

Elf CfgEdit bývá také součástí složky ZBin. Umožňuje provádět nastavení v konfiguračních (bcfg) souborech elfů.

Kompatibilita 

ElfPack je v současné době (květen 2008) dostupný pro modely řady x65, x75 a éčkové modely.

Vznik a historie 

Využívá implementace Executable and Linkable Formatu.

Nápad na zprovoznění elfů původně napadl patchery BoBy a Rst7. Chtěli vymyslet univerzální patche, které by nebylo třeba portovat pro každý mobil a firmware zvlášť, tak je napadlo implementovat základní funkce jazyka C. Nejdříve to byl pouze bláznivý nápad, který se nakonec zrealizoval. První pořádný elf byl CPUmon, který však neměl valný úspěch. Vše změnily až elfy TED (textový editor) a xTask (správce úloh). To umožnilo rozmach elfů. Původní elfpack se předělal a odstranila se nekompatibilita s MasterPatchem.

Bohužel se však brzy zjistilo, že elfy napsané pro Siemens S75 nejsou kompatibilní s modely řady x65 a ostatními modely z řady x75 z důvodu nekompatibility procesor. Proto se elfy dělí podle typů procesoru na platformu SGOLD (řady x65-75) a NewSGOLD (S75). A později přibyly éčkové modely (E71, EL71 apod.) a nová větev SGOLD3 nebo také ELKA.

Jedním z problémů byla nepodpora českého kódování. To se vyřešilo pomocí opravného patche. Nyní lze už ve verzi 2.3 volit mezi ruským a českým kódováním.

 ElfPack do verze 1.8++ (včetně) umožňoval asociovat pouze omezený počet souborů a pracoval pouze s obrázky z fullflashe (případně s gpf soubory). Dále neuměl při asociaci nastavit ikonku, což se později vyřešilo elfem ExtD.
 ElfPack od verze 2.0 nemá limity v počtu asociovaných souborů, umí pracovat s png obrázky a využívat transparentnost.

Poslední verzí Elfpacku pro řadu x65 je verze 2.3.

Externí odkazy 
http://www.siemensmania.cz
http://forum.allsiememns.com
https://web.archive.org/web/20120622231202/http://forum.siemens-club.org/

Elfy